Алексей Павлович Михнов () — украинский и российский хоккеист, левый нападающий. Чемпион Беларуси 2022.

Биография 
Родился в Киеве. Брат Андрей — также хоккеист. Хоккеем начал заниматься в Киеве в 6 лет в школе местного «Сокола». Через 8 лет вместе с тренером и ещё четырьмя молодыми хоккеистами переехал в Ярославль.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Ссылки 

 Алексей Михнов покидает Жлобинский "Металлург"
 Алексей Михнов на сайте ХК «Локомотив»

Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты России
Хоккеисты Украины
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК ТХК
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Чиксереда»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Металлург» Жлобин
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»